Фажан-ди-Байшу ()  —  район (фрегезия) в Португалии,  входит в автономный округ Асориш. Расположен на острове Сан-Мигел. Является составной частью муниципалитета  Понта-Делгада. Население составляет 4553 человека на 2001 год. Занимает площадь 4,05 км².

Покровителем района считается Дева Мария ().

Районы автономного региона Азорские острова